Jméno Velenice nese několik sídel:

 Velenice (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Velenice (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 České Velenice – město v okrese Jindřichův Hradec, součástí jsou dřívější Dolní Velenice

či další geografický objekt:
  Velenice (hrad) – zřícenina hradu se nachází nad Svitávkou severně od stejnojmenné obce nedaleko města Zákupy na Českolipsku

Podobné názvy 
 Veletice